Ангальджа (Большая Ангальджа) — река в России, протекает в Томской области. Устье реки находится в 12 км по правому берегу реки Корта (Бол. Корта). Длина реки составляет 47 км. С левой стороны впадает река Малая Ангальджа.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Чулым до впадения реки Кеть, речной подбассейн реки — Чулым. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 13010500112115200022755
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 115202275
 Код бассейна — 13.01.05.001
 Номер тома по ГИ — 15
 Выпуск по ГИ — 2

Примечания 
 

Реки Верхнекетского района
Реки Молчановского района
Реки Колпашевского района
Притоки Корты